«Stand» — дебютний студійний альбом американського рок-гурту Breaking the Silence, який тепер називається The Letter Black. В США альбом вийшов 7 серпня 2007.

Список пісень

Примітки 

Альбоми The Letter Black
Дебютні альбоми 2007
Музичні альбоми 2007
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми